Фёдор Алексе́евич Дени́сов (1785 — , Москва) — -технолог, ординарный профессор Московского университета.

Биография 
Из разночинцев. Получил первоначальное воспитание в разночинской гимназии при Московском университете. В 1802 году поступил на медицинский факультет Московского университета, но вскоре оставил занятия медициной и перешёл на отделение физических и математических наук, где занимался естественной историей, преимущественно физикой и химией, которую и избрал впоследствии своею специальностью.

По окончании в 1806 году университетского курса со степенью кандидата был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. Преподавал естественные науки в бывшей академической гимназии, был старшим надзирателем над казённокоштными воспитанниками.

В 1814 году успешно сдал экзамены и защитил диссертацию на степень доктора физико-математических наук. В сентябре 1815 года занял должность адъюнкта на кафедре технологии, освободившуюся после перехода профессора И. А. Двигубского на кафедру физики. С октября 1822 года — ординарный профессор по кафедре технологии и наук, относящихся к торговле и фабрикам физико-математического отделения Московского университета, которую занимал до самой смерти. В 1829 году был произведён в коллежские советники.

Обладая обширными познаниями по естествознанию и даром слова, Фёдор Алексеевич впоследствии стал одним из самых популярных профессоров и с университетской кафедры и посредством публикации журнальных статей принялся за распространение научных и технических знаний.

Кроме университета Ф. А. Денисов преподавал технологию в Московской практической академии коммерческих наук, а также вёл уроки естественной истории в университетском благородном пансионе и в училище при Московском воспитательном доме. Денисов, кроме всего прочего, неоднократно выступал и на поприще практической деятельности, подавая советы практического характера фабрикантам и заводчикам и принимая близкое участие в устройстве и оборудовании разнообразных промышленных заведений.

Умер от холеры  года. Похоронен на Ваганьковском кладбище; могила утрачена.

Имел четырёх сыновей и трёх дочерей.

Научная и писательская деятельность 
В первые годы преподавал по руководству профессора Двигубского, вскоре составил свои собственные записки.

 1822 — «Речь, произнесённая в 1822 году: о влиянии химии на успехи мануфактурной промышленности».
 1828 — перевод, некоторая переработка и дополнение известного руководства по технологии германского профессора Поппе, издание пособия в свет под названием: «Пространное руководство к общей технологии, или к познанию всех работ, средств, орудий и машин, употребляемых в разных технических искусствах».
В дополнение к ней Фёдор Алексеевич собирался издать оригинальное сочинение по частной технологии, но столь ранняя смерть помешала осуществлению его плана.
 1824 — начало журнальная деятельность Денисова.
Статьи его (подписанные Ф. Д — ъ или Ф. Д) посвящены разнообразнейшим вопросам науки, фабрично-заводской промышленности и домашней техники и новейшим открытиям в этой области, помещались в основанном в 1820 году профессоорм Двигубским «Новом магазине естественных наук, физики, химии и сведений экономических». Многие из них взяты из иностранной литерату: журналов, газет и др.).
 1824 — опыты, утверждающие мнение испытателей природы об одинаковом происхождении сибирского железа и падающих из атмосферы камней, или аеролитов.
 1825 — о способе выделывания кирпичей посредством сгнетания.
 1825 — о новом способе полирования стальных галантерейных вещей.
 1825 — о приготовлении и употреблении хромокислых солей в искусствах.
 1825 — о выделывании соломенных, стружковых, дроковых и других летних шляп.
 1825 — Мурова для глиняной посуды.
 1825 — о способе выделывания бумаги, подобной сафьяну.
 1825 — Нерастворяемая водою и предохранительная от пожара обмазка соломенных кровель.
 1825 — важное замечание о квасцах для красильных фабрикантов.
 1825 — о белении.
 1825 — о способах приготовления чистой кобальтовой окиси для наведения синего грунта на лучший фарфор.
 1827 — о приготовлении и спиртовом брожении картофеля.
 1827 — о притираниях для лица.
 1827 — о кобальтовой, или тенаровой синей краске, употребляемой вместо ультрамарина.

Денисов помещал без подписи и заглавий небольшие заметки по разнообразным вопросам своей специальности, начиная с различных открытий по фабрично-заводскому делу и кончая областью косметики, дамского туалета и костюмов.

Примечания

Литература 
 Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета.
 
 
 Справочный словарь о русских писателях, и ученых, умерших в XVIII и XIX вв. Берлин, 1876—80 гг.

Ссылки 
 

Воспитанники московской университетской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Профессора Императорского Московского университета
Преподаватели Академии практических наук
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены